Who Done It? pode referir-se a:

 Who Done It? (1942), um filme de Abbott e Costello
 Who Done It? (1949), um curta-metragem d'Os Três Patetas
 Who Done It? (1956), um filme britânico protagonizado por Benny Hill
 "Who Done It", um episódio da série Dallas
 Quem matou?, recurso narrativo alternativamente conhecido como Whodunit

Ver também 
 Whodunit

!Desambiguações mal formatadas